Стратійчук Ілля Ілліч (1915—1995) — командир батальйону 836-го стрілецького полку 240-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Воронезького фронту, майор. Герой Радянського Союзу.
 Бербека-Стратійчук Оксана Іванівна (* 1968) українська художниця. Магістр графіки.